Franciaország
Sagy, település Saône-et-Loire megyében
Sagy, település Val-d’Oise megyében